Alibi (bewijs), het bewijs dat iemand niet bij een misdrijf aanwezig kon zijn
 Alibi (televisiezender), een Britse televisiezender

Films:
 Alibi (1929), een Amerikaanse film uit 1929 van Roland West
 Alibi (1931), een Britse film uit 1931 van Leslie S. Hiscott
 Alibi (1942), een Britse film uit 1942 van Brian Desmond Hurst
 Alibi (2007), een Amerikaanse film uit 2007 van James Chean
 Alibi (2008), een Nederlandse film uit 2008 van Johan Nijenhuis
 Alibi Ike, een Amerikaanse film uit 1935 van Ray Enright
 The Alibi, een film uit 2006 van Matt Checkowski en Kurt Mattila